Die Serie A 2009/10 war die 78. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie startete am 22. August 2009 und endete am 16. Mai 2010 mit der Übergabe des Scudetto, der italienischen Meisterschaftstrophäe. Meister wurde Titelverteidiger Inter Mailand, der damit die fünfte Meisterschaft in Folge und seine 18. insgesamt gewann.

Insgesamt nahmen 20 Mannschaften an der Meisterschaft teil, wovon 17 schon in der letzten Saison in der Serie A spielten. Des Weiteren spielten die Aufsteiger aus der Serie B, die AS Bari und der FC Parma sowie der Gewinner der Play-Offs um den Einzug in die Serie A, die AS Livorno, mit um die Meisterschaft.

Die 20 Vereine kamen aus zwölf verschiedenen Regionen Italiens. Die am häufigsten vertretenen Regionen dabei waren Lombardei und die Toskana, welche insgesamt drei Teams stellten: Atalanta Bergamo, den AC Mailand und Inter Mailand für die Lombardei und Fiorentina, Siena und Livorno für die Toskana. Ligurien, das Latium, die Emilia-Romagna und Sizilien stellten jeweils zwei Teams, während das Piemont, Friaul-Julisch Venetien, Apulien, Venetien, Kampanien und Sardinien jeweils ein Team stellten.

Teams 

AS Bari und FC Parma stiegen sicher aus der Serie B auf. AS Livorno qualifizierte sich über die Playoffs für die Serie A.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Siehe auch 
 Serie B 2009/10
 Coppa Italia 2009/10

Weblinks 

 Tabelle der Serie A 2009/10 auf weltfussball.de
 Torschützenliste der Serie A 2009/10 auf weltfussball.de
 Leistungsdaten  Inter Mailand 2009/10 auf transfermarkt.de

2009
Fußballsaison 2009/10